Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 1984 года проводились только среди мужчин.

Медалисты

Нормальный трамплин

Большой трамплин

Ссылки 
 Sports-reference.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1984
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
Прыжки с трамплина в Югославии